Sarilhos peut désigner :
au Portugal :
Sarilhos Grandes, paroisse civile de la municipalité de Montijo, située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne ;
Sarilhos Pequenos, paroisse civile de la municipalité de Moita, située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne.